Pío hace referencia a varios artículos:

Véase: 
Véase:

Ciencia
 Abreviatura Pio empleada para designar a Giovanni Battista Pio como autoridad en la descripción y clasificación científica.

Religión
 Pío, nombre utilizado por varios papas.
 Pontificio Instituto Oriental, universidad pontificia en la ciudad de Roma, Italia, encargada de los estudios de las iglesias cristianas orientales.
 San Pío de Pietrelcina, también conocido como el padre Pío, fraile capuchino y sacerdote católico italiano.

Además

Pionono, dulce típico de Granada.